Ticker steht für:

 Fernschreiber
 Kurzform für Nachrichtenticker (auch: Liveticker, Newsticker)
 Ticker (Film), US-amerikanischer Action-Film aus dem Jahr 2001
 Ticker (Kurzfilm), Titel eines Werbefilms für BMW aus dem Jahr 2002

Siehe auch: